est un auteur de bande dessinée japonaise né le  à Tokyo dans la préfecture de Tokyo, au Japon.

En 1996, il reçoit le prix du manga Shōgakukan pour le seinen manga Gekka no Kishi.

Biographie 
Il commence à dessiner très tôt, mais ne s’intéresse au manga qu'à partir du collège, lorsqu'il se passionne pour le travail de Satou Tomoe, auteure de shōjo.

Lorsqu'il échoue à l'examen des beaux-arts et qu'il se retrouve sans emploi, il décide de participer à différents concours de mangaka (concours organisé par le magazine « COM » et d'autres) ; cela le mène à publier diverses histoires courtes sans être embauché officiellement.

En 1985, il réalise , un manga pour une revue spécialisée sur le mah-jong de l'éditeur Takeshobo. Le manga est un succès et sera plus tard adapté en série d'animation.

Il publie , un manga sur le shōgi pour lequel il remporte le Prix Shōgakukan du meilleur manga en 1996.

Œuvre

Manga 
1982 :  ; manga érotique, 1 volume, publié chez .
1988 :  ; 3 volumes publiés chez Kōdansha.
1983 : Asakusa Yokko
1984 : Baby Doll
1985 :  ; 9 volumes, publiés chez Takeshobo.
1989 : Kaze no Shishi
1992 : , publié chez Kōdansha ; 5 volumes. 2 volumes publiés en français chez Casterman en 1996.
1992 : Otoya
1992 : Prince
1993 :  ; 32 volumes publiés chez Shōgakukan.
2002 : J.boy ; 6 volumes. Publié en français chez Delcourt en 2014.
2003 : , prépublié dans Shōnen Magazine ; 3 volumes. Publié en français chez Delcourt en 2011.
2005 : Ai no Satsujinsha - Kawaki no Sei
2005 : Naki no Ryû Gaiden
2011 : , prépublié dans Gekkan Comic Bunch et publié chez Shinchōsha.
2012 : Inemuri Sensei ; prépublié dans Grand Jump Premium et publié chez Shūeisha. Basée sur le roman autobiographique de .
2013 :  ; prépublié dans Kindai Mahjong, et publié chez Takeshobo.
2017 : ; prépublié dans le Big Comic Original, et publié cher Delcourt/Tonkam.

Anime 
Mahjong Hishō-den - Naki no Ryū

Récompenses 
1996 : Prix Shōgakukan pour .

Sources

Notes et références

Bibliographie

Annexes

Articles connexes

Liens externes 

 

Mangaka
Naissance en janvier 1951
Naissance à Sumida